Art: l'Art déco és un moviment artístic desenvolupat durant els anys vint del .
 Esports: Anderson Luis de Souza, de sobrenom Deco és un jugador de futbol brasiler